Goldoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Gold und Sauerstoff:

Gold(I)-oxid, Au2O
Gold(III)-oxid, Au2O3